Георги (Гоце) Тенчов Георгиев е крупен български търговец, предприемач и общественик от Кукуш. Брат е на учителя Христо Тенчов, баща е на лекаря Христо Тенчов, зъболекаря Димитър (Мито) Тенчов, а според Илия Галчев и на аптекаря Иван Тенчов и търговеца Кирил Тенчов.

Биография 
Роден е през 1850 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя (днес Килкис, Гърция), в семейството на Тенчо Георгиев (1812 – 1884) и Марча (Мария) Станишева (1825 – 1906).

По думите на Христо Станишев Гоце Тенчов притежава „свръхестествен търговски нюх и голяма предприемчивост“. Дейността му има отражение върху икономическия живот на района: организира износа на зърнени храни и на всички земеделски производства, включително и на най-незначителните, като костилките на зарзали и кайсии. Създава голям склад за манифактурни стоки в града. Открива голяма сарафска кантора. Има реноме на добър, честен и почитан търговец.

През 1876 година, по времето на Априлското въстание, е арестуван заедно с няколко други видни търговци по обвинение за подготовка на бунт. След разследване и тримесечен престой в солунския затвор са освободени „след значително изцеждане на кесиите им“.

С дейността си засяга интересите на кукушките и на солунските бейове, от които отнема търга с откупване на десятъка. Убит е заедно със съдружниците си Митре Кънев и Георги Катранджиев на 14 февруари 1883 година при засада по пътя от Солун към Кукуш през Балджа (съдружникът му и негов вуйчо, Арап Нако Станишев, не е с тях, понеже току-що е оженил сина си Станиш). Друга година на смъртта – 1885, сочи Илия Галчев.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Български общественици от Македония
Български търговци
Български предприемачи от Македония
Гоце